Тузколь — топоним:

Казахстан 
 Тузколь —  озеро в Райымбекском районе Алматинской области.
 Тузколь (Тузкол) — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Тузколь —  озеро в Алакольском районе, Алматинской области.
 Тузколь —  озеро в Кызылкогинском районе Атырауской области.
 Тузколь —  озеро в Баянаульском районе Павлодарской области.
 Тузколь —  озеро в Абайском районе  Восточно-Казахстанской области.
 Тузколь —  озеро в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.
 Тузколь —  озеро в Сарысуском районе Жамбылской области.
 Тузколь —  озеро в Мендыкаринском районе Костанайской области.

См. также 
 Тузкёль — озеро в Кыргызстане.
 Солёное